SMS „Möwe” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 4 okręty; pochodzi od ptaka wodnego – mewy:
 SMS „Möwe” – niemiecka kanonierka typu Habicht z lat 70. XIX wieku
 SMS „Möwe” – niemiecki okręt hydrograficzny z początku XX wieku i okresu I wojny światowej
 SMS „Möwe” – austro-węgierski torpedowiec typu Kaiman z początku XX wieku i okresu I wojny światowej
 SMS „Möwe” – niemiecki krążownik pomocniczy z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich